Елизабета од Аустрије (Беч, 5. јул 1554 — Беч, 22. јануар 1592) је била супруга Шарла IX Валоа. Била је кћерка Максимилијана II и Марије Хабзбуршке.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1554.
Умрли 1592.